Ernst von Reichenau ist der Name folgender Personen:

* Ernst von Reichenau (General) (1841–1919), deutscher General 
 Ernst von Reichenau (Publizist) (1893–1966), deutscher Publizist, Herausgeber und Schriftsteller